Gębice puede hacer referencia a los siguientes lugares en Polonia:

 Gębice, Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Gębice, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Gębice, condado de Czarnków-Trzcianka, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Gębice, condado de Gostyń, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Gębice, condado de Krosno Odrzańskie, en el voivodato de Lubusz (oeste de Polonia).
 Gębice, condado de Zielona Góra, en el voivodato de Lubusz (oeste de Polonia).